Il singolare del torneo di tennis AEGON Pro Series Shrewsbury 2014, facente parte della categoria ITF Men's Circuit, ha avuto come vincitore Isak Arvidsson che ha battuto in finale Micke Kontinen 6-3, 7-5.

Teste di serie 

 Daniel Cox (quarti di finale)
 Ashley Hewitt (quarti di finale)
 Micke Kontinen (finale)
 Liam Broady (quarti di finale)

 Neil Pauffley (primo turno)
 Joshua Milton (semifinali)
 Gleb Sakharov (semifinali)
 Isak Arvidsson (Campione)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

AEGON Pro Series Shrewsbury 2014